Brezik kan syfta på följande platser:

Brezik (Brčko)
Brezik (Srebrenik)